Sint-Lucaskerk (Anderlecht)
 Sint-Lucaskerk (Antwerpen)
 Sint-Lucaskerk (Dillingen)
 Sint-Lucaskerk (Frederiksberg)
 Sint-Lucaskerk (Geraardsbergen)
 Sint-Lucaskerk (München)
 Sint-Lucaskerk (Osdorp) in Amsterdam
 Sint-Lucaskerk (Tilburg)